Fasanenhof steht für:
 Fasanenhof (Dürmentingen), Ortsteil von Dürmentingen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Fasanenhof (Kassel), Stadtteil von Kassel, Hessen
 Fasanenhof (Klein Rogahn), Wohnplatz von Klein Rogahn, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Fasanenhof (Spantekow), ein Ortsteil von Spantekow, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Fasanenhof (Stuttgart), ein Stadtteil von Stuttgart, Baden-Württemberg
 Fasanenhof (Wiesentheid), ein denkmalgeschütztes Bauwerk in Wiesentheid, Landkreis Kitzingen, Bayern